Pekel ist:

der Familienname folgender Personen:
 Birol Pekel (1938–2004), türkischer Fußballspieler, -trainer, -funktionär, Schauspieler und Basketballspieler
 Melike Pekel (* 1995), deutsche Fußballspielerin

der Name folgenden geographischen Objektes:
 Pekel (Maribor) ist der slowenische Name der früheren Gemeinde Hölldorf, heute Teil der Stadt Marburg/Maribor.